Шіко, Шико

 Шіко (округ, Арканзас), Округ Шіко  () - округ (графство) у штаті Арканзас. Ідентифікатор округу 05017. 
 Аранов Шико Беніямінович (Шика, Ішіяу) (Аранович) (* 23 квітня 1905, Татарбунари Аккерманського повіту Бессарабської губернії — † 28 листопада 1969, Кишинів) — український та молдавський музикант, 1950 — заслужений діяч мистецтв Молдавської РСР, 1953 — народний артист Молдавської РСР.